Miejscowości w USA:
 Springtown – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Springtown – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Parker